Green steht für:
 Green (Band), US-amerikanische Band
 Green (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Green (R.E.M.-Album), ein Musikalbum der ehemaligen US-amerikanischen Alternative-Rock-Band R.E.M. aus dem Jahr 1988
 Green, alliierter Deckname für die japanische Rotor-Schlüsselmaschine San-shiki Kaejiki
 Green, Zielbereich beim Golf, siehe Golfplatz #Grün
 W. J. Green, britischer Automobilhersteller
 Green Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 die Zielbereiche auf dem Golfplatz

Green steht für folgende geographische oder astronomische Objekte:

Orte:
 Green (Bad Neuenahr-Ahrweiler), Ortsteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler
 Green (Kalifornien) 
 Green (Kansas)
 Green (Ohio)
 Green (Oregon)
 Green Bay, im Brown County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Sonstige:
 (12016) Green, Asteroid des Hauptgürtels
 Green (Marskrater), benannt nach Nathaniel Everett Green (1823–1899)
 Green (Mondkrater), benannt nach George Green (1793–1841)
 Green Ice Rises, Eisdome vor der Küste des Königin-Marie-Lands
 Green Island (Antarktika), Insel der Berthelot-Inseln
 Green Island (Südgeorgien), Insel vor Südgeorgien
 Green Mesa, Tafelberg im Viktorialand
 Green-Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency
 Green Reef, Felsenriff im Palmer-Archipel
 Green Rocks, Klippenfelsen in den Windmill-Inseln
 Green Spur, Felssporn auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel
 Green Valley (Antarktika), Tal im Marie-Byrd-Land
 Kap Green, Ausläufer der Tabarin-Halbinsel, Grahamland

green steht für:
 green.ch, Schweizer Internet-Anbieter
 englisch für grün

Siehe auch:
 Green County
 Green Creek
 Green Gable
 Green-Gletscher
 Green Island
 Green Lake
 Green Point (Begriffsklärung)
 Green River (Begriffsklärung)
 Green Township (Begriffsklärung)
 Green Valley (Begriffsklärung)
 Satz von Green, mathematischer Satz
 Greensche Funktion, Hilfsmittel zum Lösen von Differentialgleichungen
 Greene (Begriffsklärung)
 Grien (Begriffsklärung)
 GReeeN (Pasquale Denefleh; * 1989), deutscher Rapper und Sänger
 Greeeen, japanische Popgruppe
 Grehn (Begriffsklärung)
 Gren (Begriffsklärung)